Charles Harrelson – assassino e criminale statunitense
 Ken Harrelson – ex giocatore di baseball, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e speaker statunitense
 Woody Harrelson – attore statunitense